Ливио () — фамилия или имя итальянского происхождения..

Фамилия 
 Ди Ливио, Анджело (род 1966) — итальянский футболист.
 Ди Ливио, Лоренцо (род 1997) — итальянский футболист.
 Ливио, Марио (род. 1945) — израильский и американский физик, автор научно-популярных книг.

Имя 
 Беррути, Ливио (род. 1939) — итальянский спортсмен-бегун.
 Кастильони, Ливио (1911—1979) — итальянский дизайнер и архитектор.
 Лоренцон, Ливио (1923—1971) — итальянский киноактёр.
 Майтан, Ливио (1923—2004) —  итальянский троцкист.

Разное 
 Ливио Челиано — псевдоним итальянского поэта Анджело Грилло (1557—1629).